Die Speed Chess Championship 2019 (SCC) war ein Online-Blitz- und Bullet-Schachturnier im K.-o.-Format, das von Herbst 2019 bis Anfang 2020 von Chess.com ausgetragen wurde. Das Turnier war die vierte Auflage des Wettbewerbes.

Qualifikation 

Der erste Platz der Setzliste ging an Vorjahressieger Hikaru Nakamura. 11 weitere von Chess.com eingeladene Spieler folgten in der Rangfolge ihrer FIDE-Blitz-Wertungszahl. An Position 13 bis 16 wurden die Gewinner der Women's Speed Chess Championship, des Einladungs-Qualifikationsturniers, der Junior's Speed Chess Championship und des offenen Qualifikationsturniers gesetzt.

Women's Speed Chess Championship 2019 

Neben 7 von Chess.com eingeladenen Spielerinnen wurde ein Platz an die Siegerin eines offenen Qualifikationsturniers vergeben, das allen Trägerinnen von Titeln der FIDE oder eines nationalen Schachverbands über den Schachserver des Veranstalters offen stand. Als Siegerin ging Anna Zatonskih hervor. Die Plätze der Setzliste wurden anhand der FIDE-Blitz-Wertungszahl vergeben.

Einladungs-Qualifikationsturnier 

Die 8 Plätze wurden an die kombiniert höchstgewerteten Blitz- und Bulletspieler auf Chess.com vergeben, die sich noch nicht anderweitig qualifiziert hatten. Die Plätze der Setzliste wurden auf die gleiche Weise ermittelt.

Junior's Speed Chess Championship 2019 

Alle 16 Spieler wurden von Chess.com eingeladen. Die Plätze der Setzliste wurden anhand der FIDE-Blitz-Wertungszahl vergeben.

Offenes Qualifikationsturnier 

Das offene Qualifikationsturnier war gleichzeitig ein Titled Tuesday. Der Zugang zum Turnier im Schweizer System war allen Trägern von Titeln der FIDE oder eines nationalen Schachverbands über den Schachserver des Veranstalters möglich. Insgesamt beteiligten sich 432 Spieler.

Spielmodus 
Jedes Match bestand aus

 90 Minuten Blitzschach mit 5 Minuten Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement (Zeitgutschrift) pro Zug (5|1)
 60 Minuten Blitzschach mit 3 Minuten Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement pro Zug (3|1)
 30 Minuten Bulletschach mit einer Minute Bedenkzeit und einer Sekunde Inkrement pro Zug (1|1).

Der Spieler mit den meisten Punkten nach der letzten 1|1-Partie qualifizierte sich für die nächste Runde. Wenn es nach der letzten 1|1-Partie unentschieden stand, wurden vier weitere 1|1-Partien als Minimatch gespielt. Wenn auch dieses Minimatch unentschieden ausging, entschied eine Armageddon-Partie mit fünf Minuten Bedenkzeit für Weiß und drei Minuten Bedenkzeit für Schwarz, ohne Zeitgutschriften. Dabei musste Weiß gewinnen, bei einem Remis war Schwarz weiter.

Preisgelder 

Weitere 50.000 $ an Preisgeldern wurden in den qualifizierenden Turnieren ausgeschüttet.

Turnierbaum

Einzelnachweise 

Schachturnier
Schachveranstaltung 2019